Corvette kan syfta på:

Chevrolet Corvette – en amerikansk sportbil
Hagström Corvette – en elgitarr

Se även
Korvett
Korvet